1915/1929 schuf Otto Linnemann aus Frankfurt 8 Glasfenster.

|}

Weblinks 

Zollstock (Köln)
Baudenkmaler Koln Zollstock